Кечкер — фамилия. Известные носители:

 Кечкер, Леонид Харитонович (1898—1971) — советский и российский кардиолог, врач-терапевт.
 Кечкер, Михаил Ионович (род. 1927) — российский и советский медик, кардиолог.